Konrad Adenauer (1876-1967) – polityk niemiecki, kanclerz RFN
 Gina-Maria Adenauer (ur. 1985) – niemiecka zawodniczka startująca w wyścigach samochodowych